Łącze stałe
 Łącze nazwane
 Łącze nienazwane
 Łącze dzierżawione
 Łącze o pojemności zerowej
 Łącze simpleksowe
 Łącze selsynowe
 Łącze telekomunikacyjne

Zobacz też 
 przyłącze
 złącze
 łącznik